La Lentopallon Mestaruusliiga 2012-2013 si è svolta dal 7 ottobre 2012 al 6 aprile 2013: al torneo hanno partecipato 8 squadre di club finlandesi e la vittoria finale è andata per la quinta volta consecutiva al LP Viesti Salo.

Regolamento
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le otto squadre si sfidate in un girone all'italiana con gare di andata e ritorno per un totale di ventitré giornate; al termine della regular season, le prime sei classificate hanno partecipato ai play-off scudetto strutturati in quarti di finale (a cui hanno partecipato solo le squadre classificate dal terzo al sesto posto), semifinali, finale per il terzo posto e finale, mentre le ultime due classificate hanno acceduto ai play-out insieme alle prime due classificate della serie cadetta. Al campionato ha inoltre preso parte una squadra estone, il Viljandi Metall, che però non hanno avuto alcun ruolo ai fini della classifica.

Squadra partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Play-out

Risultati

Verdetti
  Campione di Finlandia 2012-13 e qualificata alla Coppa CEV 2013-14.
  qualificata alla Challenge Cup 2013-14.

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2012
Pallavolo nel 2013
 2012-2013